Baccay ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Brian Baccay (* 2001), norwegischer Fußballspieler
 Ricardo Lingan Baccay (* 1961), philippinischer Geistlicher und römisch-katholischer Erzbischof von Tuguegarao